Nord a következőt jelentheti:
Földrajzi helyek
 Nord (megye) – egy megye Franciaországban
 Nord (Grönland) – dán katonai kutatóállomás Észak-Grönlandon
 Nord (Palma)  – Palma egyik kerülete
Személyek
 Thomas Nord (* 1957) – német politikus